Shoreham steht für:
 Kernkraftwerk Shoreham
 Flugplatz Shoreham bei Shoreham-by-Sea in Südengland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shoreham (Michigan)
 Shoreham (New York)
 Shoreham (Vermont)

Ort in Australien:
 Shoreham (Victoria)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Shoreham (Kent) im Sevenoaks District, Kent, England
 Shoreham-by-Sea